RAEM steht für:
 das Schiffs-Rufzeichen der Cheliuskin
 das Amateurfunkrufzeichen von Ernst Theodorowitsch Krenkel
 Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, die offizielle portugiesische Bezeichnung für Macau

Abkürzung